SYZ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Shiraz, Shiraz, Iran